Amyntor, koning van de Dolopes;
Amyntor, de vader van Hephaestion.